You Know What It Is Vol. 1 — перший мікстейп у дискографії американського репера The Game, видана лейблом The Black Wall Street Records 2002 року. Гост: DJ Ray.

Список пісень 
 «Straight Outta Compton»
 «BK to CPT» (з участю Fabolous)
 «Let's Go» (з участю E-40)
 «We Hate Em Eazy»
 «100 Bars and Runnin'»
 «Chapter One» (Interlude)
 «Bangers Anthem»
 «Official Bootleg»
 «Chapter Two» (Interlude)
 «Who Shot Me?»
 «Pause for the Cause»
 «Dipset Anthem (Game Remix)»
 «Chapter Three» (Interlude)
 «Sherm Stick (Magic Stick II)»
 «How You Want That Remix» (з участю Loon)
 «Roll Call» (DJ Ray Interlude)

Посилання 

Музичні альбоми 2002
Альбоми Game